Windawa (lit., łot. Venta) – rzeka w północnej części Litwy i zachodniej części Łotwy (Kurlandia)
 Wenta (lit. Venta) – miasto na Litwie, położone w okręgu szawelskim